IOD steht für:
 Indischer-Ozean-Dipol
 Intraokularer Druck; siehe Augeninnendruck
 Institute of Directors, britische Organisation

Iod steht für:
 Iod, chemisches Element

Siehe auch:
 JOD

Abkürzung